Antonio Martín Escudero (1895-1937), sindicalista i militant anarquista de la FAI.
 Joaquín José Vargas Soto (1880-1940), cantaor de flamenc.